Patriarca – in antropologia, colui che detiene l'autorità in una famiglia patriarcale importante o in un gruppo altrettanto di livello
Patriarca – nell'ebraismo, titolo di tre fra i più antichi personaggi biblici a capo del popolo ebraico: Abramo, Isacco, Giacobbe
Patriarca – nelle chiese cristiane, titolo spettante ad alcuni vescovi (tanto perché patriarchi effettivi, o solo come titolo onorifico) che amministrano un patriarcato

Persone
Patriarca (famiglia) – influente famiglia statunitense.
Annarita Patriarca – politica italiana
Camilla Patriarca – ex ginnasta italiana
Edoardo Patriarca – politico italiano
Francesco Patriarca – politico italiano
Gabriele Patriarca – attore, doppiatore e dialoghista italiano
Giuseppe Patriarca – ex pallavolista italiano
Mario Patriarca – allenatore di calcio a 5 ed ex giocatore di calcio a 5 italiano
Raymond Patriarca Jr. – criminale statunitense di origini italiane, figlio di Raymond Sr.
Raymond Patriarca Sr. – criminale statunitense di origini italiane
Stefano Patriarca – pallavolista italiano
Walter Patriarca – scenografo, costumista e pittore italiano

Pagine correlate
Patriarcato

Altri progetti